Basilica santuario dei Santi Vittore e Corona – complesso religioso a 3 km da Feltre, nella frazione Anzù, in provincia di Belluno
 Chiesa di Santa Corona – chiesa di Canepina
 Chiesa di Santa Corona – chiesa di Riola Sardo
 Chiesa di Santa Corona – chiesa di Vicenza

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Vittore e Corona
 Santa Corona